Нерль () — назва кількох річок і населених пунктів у Росії.
Річки
 Нерль — притока Волги.
 Нерль — притока Клязьми.
Населені пункти
 Нерль — селище міського типу в Івановській області.
 Нерль — село в Калязінському районі Тверської області.

Див. також 
 Новоселка Нерльська — село в Суздальському районі Владимирської області.
 Нерльська — село в Калязінському район Тверської області.